Milena Dravić (Beograd, 5. listopada 1940. – Beograd, 14. listopada 2018.), bila je srbijanska filmska, kazališna i televizijska glumica.

Životopis 
Rođena je 5. listopada 1940. godine u Beogradu, u obitelji majke Ane i oca Mikana, koji je radio u pošti. Pohađala je Osnovnu školu "Dušan Veselinović" u rodnom Beogradu, gdje je i upisala "Prvu mušku gimnaziju". 

U karijeri koja je trajala 60 godina, Milena Dravić snimila je 90 filmova, a u više od 50 ostvarila je glavne ženske uloge i osvojila brojne filmske nagrade. Glumom se počela baviti još kao srednjoškolka, kada je otkriva slovenski režiser František Čap s kojim snima svoj prvi film "Vrata ostaju otvorena" (1959.). Potom u relativno kratkom vremenu ostvaruje još nekoliko filmskih uloga. Presudna uloga u njezinoj karijeri bila je ona u vrlo popularnom filmu Prekobrojna hrvatskog režisera Branka Bauera, koja joj je 1962. godine pored slave donijela i "Zlatnu arenu" na filmskom festivalu u Puli.

Najpoznatiji filmovi u dugogodišnjoj karijeri su: Diližansa snova (1960.), Uzavreli grad (1961.), Prekobrojna Branka Bauera (1962.), Kozara Veljka Bulajića (1963.), Lito vilovito (1964.), Čovjek nije tica Dušana Makavejeva i Djevojka Puriše Đorđevića (1965.), Rondo Zvonimira Berkovića (1966.), Jutro Puriše Đorđevića (1967.), Zasjeda Živojina Pavlovića i Bitka na Neretvi Veljka Bulajića (1969.), Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji Bate Čengića i W.R. Misterije organizma Dušana Makavejeva (1971.), Sutjeska (1973.), Deps Antuna Vrdoljaka (1974.), Grupni portret s damom Saše Petrovića (1977.), Rad na određeno vrijeme i Poseban tretman Gorana Paskaljevića (1980.), Moj tata na određeno vrijeme (1982.), Horvatov izbor i Nije lako s muškarcima (1985.), Bure baruta (1998.), Zona Zamfirova Zdravka Šotre (2002.), Ledina Ljubiše Samardžića i Sjaj u očima Srđana Karanovića (2003.).

Na televiziji je glumila u brojnim dramama i TV serijama najrazličitijih žanrova te show programima, od kojih je najpoznatiji "Obraz uz obraz" Zdravka Šotre sa suprugom Draganom Nikolićem.

Bila je u braku s glumcem Draganom Nikolićem od 1971. do 2016. godine, kada je Nikolić umro. 

Nedugo nakon suprugove smrti, teško se razboljela. Preminula je 14. listopada 2018. godine u beogradskoj klinici "Bežanijska kosa".

Pokopana je 19. listopada 2018. u Aleji zaslužnih građana na beogradskom Novom groblju, uz više stotina ljudi, među kojima su bili brojni glumci poput Petra Benčine, Anice Dobre i Rade Šerbedžije, te Milenini prijatelji i kolege. Pokopana je uz svoga supruga, pokojnoga glumca Dragana Nikolića, koji je umro u ožujku 2016. godine.

Nagrade 
 Nagrada Dobričin prsten za 2016. godinu, najveće glumačko priznanje u Srbiji
 Nušićeva nagrada 2017. godine, za životno djelo glumcu komičaru
 Statueta Joakim Vujić 2013. godine
 Nagrada „Zlatni ćuran“ za životno djelo glumcu komičaru
 Nagrada “Ćuran” za ulogu u predstavi “Ptic i ptica” na festivalu Dani komedije, u Jagodini,
 Nagrada “Ćuran” za ulogu u predstavi “Ćelava pevačica” na festivalu “Dani komedije” u Jagodini’
 Nagrada “Žanka Stokić” koja se dodjeljuje za celokupni životni umetnički opus i doprinos.
 Za ulogu u filmu “Prekobrojna” Branka Bauera, dobiva nagradu “Zlatna arena” na tada najprestižnijem filmskom festivalu u Puli,
 Za ulogu u filmu “Jutro” u Veneciji dobiva nagradu “Zlatna ruža”,
 Za ulogu u koprodukcionom filmu češke i američke produkcije “Voda nešto nosi”, čuvenog pisca Lajoša Zilahija, a u režiji oskarevaca Jan Kadara i Elmara Klosa, dobiva europsku nagradu “Zlatni David”, kao najbolja europska glumica 1978. godine.
 Za film “Specijalni tretman” Gorana Paskaljevića i Dušana Kovačevića dobiva Kansku nagradu 1980. godine.
 1994. godine dodeljena joj je Nagrada „Pavle Vuisić“, kao priznanje za izuzetan doprinos umetnosti glume na domaćem filmu (do 1993. godine bila je to Nagrada Slavica, a ona je bila prvi dobitnik Nagrade s promenjenim imenom, imenom velikana srpskog glumišta, glumaca Pavla Vuisića).

Filmografija

Vanjske poveznice 
 Milena Dravić na IMDb 
 Balkanmedia.com  Razgovor s Milenom Dravić 

Srbijanski filmski glumci
Srbijanski televizijski glumci
Glumci iz Beograda